Ogrodniki bezeichnet Orte in Polen:

Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Ogrodniki (Milejewo), ein Dorf der Gmina Milejewo, bis 1945: Baumgart, Kreis Elbing, Ostpreußen
Dörfer in der Woiwodschaft Lublin:
 Ogrodniki, ein Dorf der Gmina Biała Podlaska
 Ogrodniki, eine Siedlung der Gmina Piszczac
 Ogrodniki, ein Dorf der Gmina Tuczna
Dörfer in der Woiwodschaft Masowien:
 Ogrodniki, ein Dorf der Gmina Mordy
 Ogrodniki, ein Dorf der Gmina Łochów
Dörfer in der Woiwodschaft Podlachien:
 Ogrodniki, ein Dorf der Gmina Bielsk Podlaski
 Ogrodniki, ein Dorf der Gmina Choroszcz
 Ogrodniki, ein Dorf der Gmina Dobrzyniewo Duże
 Ogrodniki, ein Dorf der Gmina Knyszyn
 Ogrodniki, ein Dorf der Gmina Narew
 Ogrodniki (Sejny), ein Dorf der Gmina Sejny
 Ogrodniki, ein Dorf der Gmina Sidra
 Ogrodniki, ein Dorf der Gmina Siemiatycze